Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Dolecki (ur. 1945) – polski prawnik
 Iwona Mirosław-Dolecka (ur. 1973) – polska aktorka teatralna i filmowa, lalkarz. 
 Jakow Dolecki (1888-1937) –  radziecki działacz partyjny i państwowy
 Marek Dolecki (1943-2015) – polski artysta fotograf
 Stanisław Dolecki (ur. 1917) – polski funkcjonariusz komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
 Tomasz Dolecki (ur. 1962) – polski działacz opozycji demokratycznej w PRL
 Waldemar Dolecki (ur. 1972) – polski aktor, dziennikarz, prezenter prognozy pogody
 Zbigniew Dolecki (1930-1990) – polski poeta, pisarz, krytyk literacki, filmowy i muzyczny